Kosciusko ou Kościuszko ou Koscziusko est un patronyme polonais et un toponyme qui peuvent faire référence à :

Patronyme 
Kościuszko ou Koscziusko ou Kosciusko est un nom de famille notamment porté par :
 Tadeusz Kościuszko (1746 – 1817), général et dirigeant du soulèvement de 1794 contre la Russie, héros national polonais, lituanien et biélorusse et combattant de la guerre d'indépendance américaine. Le soulèvement de 1794 porte d'ailleurs souvent le nom d'insurrection de Kościuszko.
 Famille Kosciusko-Morizet, une famille française d’origine polonaise, sans lien avec la précédente :
 Jacques Kosciusko-Morizet (1913-1994), né Jacques Koscziusko, il utilise le nom de son épouse, née Marianne Morizet (fille d'André Morizet), dans la Résistance et obtient, en 1965, l'autorisation légale de porter le patronyme de Kosciusko-Morizet ; résistant, diplomate et homme politique français
 François Kosciusko-Morizet (1940-2015), né François Koscziusko, homme politique français, fils de Jacques
 Nathalie Kosciusko-Morizet (née en 1973), femme politique française, fille de François
 Pierre Kosciusko-Morizet (né en 1977), entrepreneur français, fils de François

Toponymes nommés d'après le général Tadeusz Kościuszko

Australie 
 Parc national du Kosciuszko, le plus grand parc national d'Australie
 Mont Kosciuszko, 2228 m, point culminant de l'Australie, situé dans le parc homonyme

États-Unis 
 Kosciusko, une ville du Mississippi
 Comté de Kosciusko dans l'Indiana
 Île Kosciusko, une île de l'archipel Alexandre dans le sud-est de l'Alaska
 Kosciuszko Bridge à New York

Pologne 
 Tertre de Kościuszko, un tertre dressé dans la ville de Cracovie, en Pologne

Nommés aussi d'après le général Tadeusz Kościuszko  
7e escadrille de chasse polonaise dite « escadrille Kościuszko », une escadrille pendant la Guerre soviéto-polonaise de 1920 ;
 Radio Kościuszko, une radio de la Résistance communiste polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ;
  de chasse polonaise dite « escadrille Kościuszko », une escadrille de volontaires polonais qui combattait au sein de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 L'astéroïde de la ceinture principale (90698) Kościuszko ;

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme polonais